Клио е:

 муза на историята в древногръцката митология.
 популярно название на модела „Рено Клио“ на френската компания „Рено“.
 селище в Калифорния, САЩ.
 селище в Мичиган, САЩ.
 селище в Алабама, САЩ.
 името на награди в областта на рекламата и дизайна.
 женско име, вариант на Клео.
 името на астериода Клио 84.